Earthwords & Music () — второй LP-альбом Джона Хартфорда, выпущенный в 1967 году. Как и все записи Хартфорда на студии RCA Records, альбом был переиздан в 2002 году. Альбом стал второй частью CD-издания (первая часть — дебютный альбом певца Looks at Life).

Альбом включает хит Хартфорда — Gentle On My Mind, удостоившегося премии Грэмми в 1968 году. Альбом записывался на студии RCA Victor — «Nashville Sound», Нашвилл, Теннесси.

Список композиций 
 Все песни написаны Джоном Хартфордом.

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда

Альбомы 1967 года
Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы RCA Records
Альбомы RCA Victor